Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1993 speelden de mannen  in het dubbelspel van 23 mei tot en met 5 juni. De ongeplaatste Amerikaanse broers Luke en Murphy Jensen wonnen het toernooi door in de finale de ongeplaatste Duitsers Marc-Kevin Goellner en David Prinosil te verslaan met 6-4, 6-7, 6-4.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1993